Ната́лья Салтыко́ва: Салтыкова, Наталья Владимировна (урождённая княжна Долгорукова; 1736—1812) — супруга графа Н. И. Салтыкова, статс-дама, кавалерственная дама.
 Салтыкова(-Головкина), Наталья Юрьевна (урождённая графиня Головкина; 1787—1860) — последняя представительница графского рода Головкиных, наследница головкинского майората, получившая право именоваться светлейшей княгиней Салтыковой-Головкиной.